Collegio elettorale di Varallo – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Varallo – collegio elettorale del Regno d'Italia